Ширинский-Шихматов — русская фамилия татарского происхождения.

 Александр Прохорович Ширинский-Шихматов (1822—1884) — князь, сенатор, тайный советник
 Алексей Александрович Ширинский-Шихматов (1862—1930) — князь, русский общественный деятель
 Андрей Александрович Ширинский-Шихматов (1868—1927) — саратовский губернатор, кинолог
 Валериан Платонович Ширинский-Шихматов (22.01.1825—1886) — крестник Александра I, тайный советник
 Василий Владимирович Ширинский-Шихматов (1822—1884) — контр-адмирал
 Платон Александрович Ширинский-Шихматов (1790—1853) — князь, академик Петербургской АН (1828), председатель Археографической комиссии
 Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837) — князь, иеромонах Православной Российской Церкви; духовный и светский писатель
 Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1866—1916) — участник Цусимского сражения, контр-адмирал (с 1916)
 Юрий Алексеевич Ширинский-Шихматов (1890—1942) — князь, основатель Русского эмигрантского оборонческого движения Шихматов 
 Шихматов, Леонид Моисеевич (1887—1970) — актёр театр им. Евг. Вахтангова, театральный педагог. Заслуженный артист РСФСР (1946).

 См. также 
 Ширинские-Шихматовы — дворянский род

 Примечания